Яневський — прізвище.

Відомі носії:
 Яневський Іван Данилович (* 1868 — † 1913) — дідич, предводитель дворянства, земський діяч на Київщині, меценат українських видавництв
 Яневський Данило Борисович (* 1956) — український історик, головний редактор, телеведучий, радіоведучий, заслужений журналіст України
 Яневський Славко (* 1920) — македонський письменник.

Українські прізвища